Aubigné se poate referi la:
Aubigné, localitate în departamentul Deux-Sèvres, Franța
Aubigné, localitate în departamentul Ille-et-Vilaine, Franța
Aubigné-Racan, localitate în departamentul Sarthe, Franța
Aubigné-sur-Layon, localitate în departamentul Maine-et-Loire, Franța

Vezi și
Aubigny